La Capitana hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
La Capitana (Cantabria), pedanía del municipio de Valle de Villaverde, Cantabria;

Cultura
La Capitana, sobrenombre de la bailaora y cantaora de flamenco española Carmen Amaya.
La Capitana (novela), escrita por Elsa Osorio.